Río Turrilla kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Río Turilla, vattendrag, Murcia, Murcia, 
 Río Terrilla, vattendrag, Andalusien, Provincia de Jaén, 

Robotskapade Spanienförgreningar